

Lieux 

 Lagardère, une commune française située dans le département du Gers ;
 le château de Lagardère, un château dans le Gers situé sur la commune de Lagardère ;
 Lagardère à Labarthète ;
 Lagardère, un lieu-dit de la commune de Bazas en Gironde.

Personnes 

 Arnaud Lagardère (né en 1961), le fils de Jean-Luc Lagardère, président de Lagardère SCA ;
 Jean-Luc Lagardère (1928-2003), un industriel et patron de presse français fondateur de Lagardère SCA ;
  Loury Lagardère, un explorateur français ;

personnage de fiction
 Henri de Lagardère, un personnage des romans de cape et d'épée de Paul Féval, Le Bossu (1857), et Le Chevalier Lagardère.

Entreprises 
 Lagardère SCA, groupe d'entreprises industriel français fondée par Jean-Luc Lagardère :
 Lagardère Active, opère dans les médias et de production audiovisuelle ;
 Lagardère Travel Retail, entreprise de distribution de presse et de produits essentiels pour les voyageurs ;
 Lagardère Publishing, (Hachette Livre) troisième éditeur de livres dans le monde ;
 Lagardère Unlimited, opère dans le sport et le divertissement sportif.

Télévision 

 Lagardère, un feuilleton télévisé (1967) qui a été tiré de l'œuvre de Paul Féval ;
 Lagardère, un téléfilm français réalisé par Henri Helman en 2003.

Référence 

Patronyme français